Па́вел Дави́дович (Давыдович) Дружи́нин (1890, Тезиково, Пензенская губерния — 1965) — русский крестьянский поэт, литератор, автор воспоминаний о встречах с Сергеем Есениным.

Биография 
Павел Давидович Дружинин родился в крестьянской семье в селе Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губернии. Отец Павла, «самоучкой» выучившись писать, был писарем в селе, мать Павла писать и читать не умела. Семья Дружининых жила бедно. Окончил 3 класса сельской школы. В 18 лет Павел Дружинин уехал в Москву и стал работать сначала дворником, а потом рабочим на кожевенном заводе.

В Москве Павел Дружинин стал пробовать писать. Первое его сочинение «Сочинение из деревенской жизни» было ему возвращено из издательства «Посредник» с резолюцией «Не подходит». В дальнейшем Павел Дружинин стал писать стихи, подражая творчеству русского поэта Алексея Кольцова. Его первое подобное стихотворение «К ней», представляющее переработанную частушку, было опубликовано в еженедельной газете Суриковского литературного кружка «Доля бедняка».

В дальнейшем Павел Дружинин был призван в армию. После революции П. Дружинин проходил службу на Восточном фронте. В это время в армейской газете публиковались написанные им фельетоны. В 1920 году он был переведен на службу в Ташкент. В Ташкенте он издал свою первую книгу стихов, которая называлась «Песни самоучки». В мае 1921 года Павел Дружинин познакомился в Ташкенте с Сергеем Есениным, который гостил в Ташкенте в это время у своих друзей. После демобилизации из армии в 1923 году Павел Дружинин вернулся в Москву, где опубликовал несколько своих поэтических сборников.

В 1927 году стихи Дружинина резко обругал Н. Бухарин в газете «Правда». Дружинина перестали печатать, он начал пить.

В 1933 году в своей книге стихов «Серебряный вечер» он опубликовал стихотворение «Поэт», посвященное памяти Сергея Есенина.

В годы Великой Отечественной войны П.  Д. Дружинин вернулся в родные места, много печатался в областной газете «Сталинское знамя», часто приезжал в Пензу, люди которой уважали своего земляка и порождали в нём творческое вдохновение.

Последняя книга Павла Дружинина «Большая земля» была издана в 1960 году.

Библиография 

 Избранные стихи. Предисл. И. Сельвинского. Пенза, 1947.
 Соломенный шум. М., 1924
 Деревня Самолётово. М., 1925
 За кровь. Рассказ. М., 1927
 Бабья доля. Поэма. М., 1928
 Каменный язык. М., 1928
 Чёрный хлеб. М., 1928
 Золотой ковш. М., 1931
 Серебряный ветер. М., 1933
 Стихи. М., 1938
 За родину, братья! Пенза, 1942
 Военная лира. Пенза, 1943
 Большая земля. М., 1956
 Детство. Пенза, 1958
 Большая земля. Изд. 2-е, дополн. М., 1960
 В гостях у солнца. М., 1965
 Зори огневые. Саратов, 1980
 Стихотворения. М., 1987

Примечания

Ссылки 
 Зинин С. И. Поездка Есенина в Туркестан.

Авторы воспоминаний о Сергее Есенине
Персоналии:Ташкент